XXIV. Arsak, más néven I. Vologaészész (25 k. – 78) pártus király 51-től.

Elődjének, II. Vonoszésznek egy görög ágyasától született fia. Vologaészész fivérének, Pakórosznak adományozta Média Atropaténé királyságát. Egy másik fivérének, Tiridatésznek meghódította Armeniát (Örményországot), amelynek pártus megszállása azonban a rómaiakkal vívott hosszú háborúhoz (54–63) vezetett. A háborút lezáró béke feltételei szerint aztán Tiridatész Armenia királyaként Rómának alárendelt uralkodó lett. Vologaészész hatalmát tovább gyengítette a nomád dahák és szakák betörése, egy hürkaniai lázadás, az alán törzsek betörése Médiába és Armeniába, valamint fiának, II. Vardanésznek a trónbitorló uralma. Vologaészész tudatosan fellépett a hellénizmus ellen. Ktésziphón közelében azzal a szándékkal építette fel Vologaészész városát, hogy a Tigris melletti Szeleukeia görög városából odavonzza a lakosságot és a kereskedelmet.

Jegyzetek

Pártus királyok